Mousatchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Мусачево) :
Mousatchevo, village bulgare de l'obchtina d'Elin Pelin, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Mousatchevo, village bulgare de l'obchtina de Galabovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.